Casa Gimeno (Santa Margarida i els Monjos), casa a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) 
 Amalio Gimeno y Cabañas (Cartagena, 1852 – Madrid, 1936), comte de Gimeno, metge, científic i polític espanyol
 Andreu Gimeno i Tolaguera o Andrés Gimeno (Barcelona, 1937), tennista 
 Beatriz Gimeno
 Cándida Gimeno Gargallo (1875), mestra i regidora municipal a Alacant
 Carmen Gimeno Presencia (València, 1912 - Burgos, 1935), vedet i cupletista valenciana
 Concepción Gimeno de Flaquer(Alcanyís, 1850)
 Cristòfol Gimeno Iglesias
 Francesc Gimeno i Arasa

 Francesc Gimeno, diversos personatges

 Francesc Gimeno Barón (Vila-real, Castelló, 1912 - 1978), pintor valencià 

 Joan Gimeno (Barcelona, 1913 – 1998), ciclista català que fou professional entre 1934 i 1948 

 Josep Gimeno i Capilla (Barcelona, 1933), polític
 Josep Gimeno i Montell o Pep Gimeno (Xàtiva, 1960), cantaor tradicional valencià amb vora trenta anys

 Josep Gimeno i Navarro (Barcelona, 1901 — 1955), poeta, dramaturg i pintor 

 José Gimeno Agius (Sogorb, Alt Palància, 1835 - 1901), advocat, economista i polític valencià, diputat a Corts durant el sexenni democràtic

 José Gimeno Almela, arquitecte i polític valencià 

 José Gimeno Martínez

 José Luis Gimeno Ferrer (Brihuega, 1942), arquitecte i polític valencià 

 Manel Gimeno Arandiga (València, 1958), dibuixant de còmic, il·lustrador i editor valencià 

 Marc Gimeno Sánchez (Montserrat, Ribera Alta, 1995), pilotaire valencià 
 Martí Gimeno i Massaguer

 Miguel Ángel Gimeno Jubero
 Mònica Gimeno i Coma

 Pepe Gimeno Crespo

 Rodrigo Gimeno Molina (València, 1979), futbolista 

 Rubén Gimeno (València, 1972), director d'orquestra, violinista i clarinetista valencià

 Salvador Gimeno i Luis (Lliçà de Vall, 1930 - Santa Eulàlia de Ronçana, 2004), futbolista català de la dècada de 1950

 Vicente Gimeno Rodríguez Jaen (València, 1878 - Lloret de Mar, 1944), metge i polític valencià, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració

 Víctor Manuel Gimeno i Sanz (la Sénia, Montsià, 1951), polític català